Андрей Васильевич Мартынов: Мартынов, Андрей Васильевич (1879—1938) — советский и российский палеонтолог, энтомолог.
 Мартынов, Андрей Васильевич (род. 1965) — советский, туркменский и российский футболист.